Екатерина Макарова и Елена Веснина — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Серена и Винус Уильямс — не защищали свой титул, так как Уильямс-младшая пропустила турнир из-за беременности.

Посев 

  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Второй раунд, отказ)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Титул)
  Чжань Юнжань /  Мартина Хингис (Четвертьфинал)
  Тимея Бабош /  Андреа Главачкова (Третий раунд)
  Луция Градецкая /  Катерина Синякова (Третий раунд)
  Абигейл Спирс /  Катарина Среботник (Первый раунд)
  Юлия Гёргес /  Барбора Стрыцова (Третий раунд)
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква (Четвертьфинал)

<ol start="9">
  Чжань Хаоцин /  Моника Никулеску (Финал)
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань (Первый раунд)
  Ракель Атаво /  Елена Остапенко (Первый раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке (Полуфинал)
  Кирстен Флипкенс /  Саня Мирза (Третий раунд)
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон (Первый раунд)
  Андрея Клепач /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Третий раунд)
  Эри Ходзуми /  Мию Като (Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Кэти Бултер /  Кэти Суон (Первый раунд)
  Хэрриет Дарт /  Кэти Данн (Первый раунд)
  Джоселин Рэй /  Лора Робсон (Второй раунд)

<ol start="4">
  Алла Кудрявцева /  Александра Панова (PR, первый раунд)
  Чжан Кайчжэнь /  Слоан Стивенс (PR, второй раунд)

Победительницы квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 
По итогам квалификации в сетку турнира пробились:

  Натела Дзаламидзе /  Вероника Кудерметова (Второй раунд)
  Паула Каня /  Нина Стоянович (Первый раунд)

<ol start="3">
  Моника Адамчак /  Сторм Сандерс (Второй раунд)
  Ипек Сойлу /  Варатчая Вонгтинчай (Второй раунд)

В качестве лаки-лузеров на турнире выступят:

  Лесли Керхов /  Лидия Морозова (Второй раунд)
  Джессика Мур /  Акико Омаэ (Первый раунд)

<ol start="3">
  Эшли Вейнхольд /  Кейтлин Хуриски (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые